16. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się we włoskim mieście Grosseto między 19 i 22 lipca 2001 roku. Areną zmagań sportowców był Stadio Olimpico Comunale.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

2001 w lekkoatletyce
2001
Lekkoatletyka we Włoszech
2001 we Włoszech